Lauda - um formato da imprensa escrita.
Lauda (música) - um tipo musical.
Lauda Air - uma companhia de aviação comercial.

Pessoas
Mathias Lauda
Niki Lauda

Localidades

Lauda-Königshofen

Desambiguação